Нали́мная:

Налимная (приток Васюгана)
Налимная (приток Орловки)
Налимная (приток Кети)
Налимная (приток Ягыл-Ях)